Loňská vítězka druhá nasazená Belgičanka Kim Clijstersová porazila ve finále turnajovou sedmičku Věru Zvonarevovou hladce 6–2, 6–1 a úspěšně obhájila titul. K finanční odměně 1 700 000 dolarů si připsala bonus 500 000 dolarů. Aktuální světová jednička Serena Williamsová se turnaje pro zranění nohy nezúčastnila.

Nasazení 
V závorce je uvedeno kolo, ve kterém hráčky vypadly.
  Caroline Wozniacká (semifinále)
  Kim Clijstersová (vítězka)
  Venus Williamsová (semifinále)
  Jelena Jankovićová (3. kolo)
  Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
  Francesca Schiavoneová (čtvrtfinále)
  Věra Zvonarevová (finále)
  Li Na (1. kolo)
  Agnieszka Radwańská (2. kolo)
  Viktoria Azarenková (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (4. kolo)
  Jelena Dementěvová (4. kolo)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Maria Šarapovová (4. kolo)
  Yanina Wickmayerová (4. kolo)
  Šachar Pe'erová (4. kolo)
  Naděžda Petrovová (1. kolo)
  Aravane Rezaïová (2. kolo)
  Flavia Pennettaová (3. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (4. kolo)
  Čeng Ťie (2. kolo)
  María José Martínezová Sánchezová (2. kolo)
  Maria Kirilenková (3. kolo)
  Daniela Hantuchová (3. kolo)
  Alexandra Dulgheruová (3. kolo)
  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Petra Kvitová (3. kolo)
  Alisa Klejbanovová (2. kolo)
  Aljona Bondarenková (3. kolo)
  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Kaia Kanepiová (čtvrtfinále)
  Cvetana Pironkovová (2. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 3. sekce 

 Dolní polovina 
 5. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=4. Kolo

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= F Schiavone
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Morita
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= ME Camerin
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= S Ferguson
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= M Oudin
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= O Savčuk
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= V Duševina
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= A Bondarenko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= A Pavljučenkova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= K Barrois
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= M Larcher de Brito
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= S Mirza
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= G Dulko
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Kerber
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= M Niculescu
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= V Azarenka
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= F Schiavone
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= ME Camerin
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Oudin
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=29
| RD2-team04= A Bondarenko
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= A Pavljučenkova
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= S Mirza
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= G Dulko
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2= 
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= V Azarenka
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=r
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= F Schiavone
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2='7
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=29
| RD3-team02= A Bondarenko
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=20
| RD3-team03=

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Ženská dvouhra